Markus Kägi ist der Name folgender Personen:

* Markus Kägi (Politiker) (* 1954), Schweizer Politiker (SVP)
 Markus Kägi (Autor) (1955–1990), Schweizer Schriftsteller und Hörspielregisseur 
 Markus Kägi (Rennrodler) (* 1960), Schweizer Rennrodler